Fausses notes peut faire référence à:
 Fausses Notes, film américain de Ray Enright sorti en 1939 ;
 Fausses Notes, téléfilm  de Peter Kassovitz avec Claude Rich, Richard Berry, Brigitte Aubry.